João Domingos Pinto (1961), futbolista portuguès
 João Vieira Pinto (1971), futbolista portuguès
 João Teixeira Pinto (1876–1917), militar portuguès